Boulo est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Boulo, commune africaine du département de Tiéfora de la province de Comoé dans la région des Cascades au Burkina Faso.

Patronyme 
Boulo est un patronyme français notamment porté par :
 François Boulo (vers 1986-), avocat français connu par son implication dans le mouvement des gilets jaunes en France ;
 Matthieu Boulo (1989-), coureur cycliste français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français